Pekingeend (gerecht)
Pekingeend (vogel)